Smallville steht für:

 Smallville (Comics), fiktive Stadt in den DC Comics
 Smallville (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie